Allsvenskan i bandy för damer 1993/1994 var Sveriges högsta division i bandy för damer säsongen 1993/1994. Säsongen avslutades med att södergruppsvinnaren Västerstrands AIK blev svenska mästarinnor efter seger med 9-4 mot norrgruppsvinnaren AIK på Studenternas IP i Uppsala den 19 mars 1994.

Upplägg
Lagen var indelade i två geografiskt indelade grupper, där de fyra bästa lagen i varje grupp gick vidare till Elitserien, en enkel fortsättningsserie från vilken lag 1-4 gick vidare till slutspel om svenska mästerskapet.

Förlopp
Skytteligan vanns av Lena Krameus, Västerstrands AIK med 25 fullträffar..

Seriespelet

Allsvenskan norra

Allsvenskan södra

Elitserien

Slutspel om svenska mästerskapet

Semifinaler
Kareby IS-AIK 0-8, 2-8
Västerstrands AIK-Sandvikens AIK 6-2, 17-6

Final
19 mars 1994: AIK-Västerstrands AIK 4-9 (Studenternas IP, Uppsala)

Källor
Horisont 1994, Bertmarks förlag, sidan 300 - Sportresultat: Bandy

Externa länkar

Sport i Sverige 1993
Sport i Sverige 1994
1993/1994
Bandysäsongen 1993/1994